Aleksandar Karađorđević ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Karađorđević (Serbien) (1806–1885), serbischer Fürst
 Aleksandar I. Karađorđević (1888–1934), König der Serben, Kroaten und Slowenen (ab 1929 Königreich Jugoslawien), siehe Alexander I. (Jugoslawien) 
 Aleksandar II. Karađorđević (* 1945), Thronprätendent von Serbien, siehe Alexander von Jugoslawien